Příjmení Russell nosí více významných osobností:

 Andrew Joseph Russell (1830–1902), americký fotograf
 Arthur Russell (1886–1972), britský atlet, běžec
 Arthur Russell (hudebník) (1951–1992), americký multiinstrumentalista
 Bertrand Russell (1872–1970), anglický matematik, logik a filosof
 Bill Russell (1937–2022), americký basketbalista
 Calvin Russell (1948–2011), americký rockový zpěvák-skladatel a kytarista
 Dale Russell (1937–2019), kanadský paleontolog a geolog
 Danielle Rose Russell (* 1999), americká filmová a televizní herečka
 David O. Russell (* 1958), americký režisér a scenárista
 Eric Frank Russell (1904–1978), anglický spisovatel science fiction
 George Russell (* 1998), britský automobilový závodník
 George Russell (skladatel) (1923–2009), americký klavírista a hudební skladatel
 Henry Norris Russell (1877–1957), americký astronom
 Charles Taze Russell (1852–1916), americký náboženský reformátor
 Jane Russellová (1921–2011), americká filmová herečka
 John Russell (1792–1878), britský státník a premiér
 John Russell (kynolog) (1795–1883), lovecky založený anglický farář
 Ken Russell (1927–2011), anglický filmový režisér
 Kurt Russell (* 1951), americký filmový herec
 Leon Russell (1942–2016), americký zpěvák a hudebník
 Martin Russell (* 1967), irský fotbalista
 Michael Russell, více osob, rozcestník
 Rachel Renée Russellová (* 1959), americká spisovatelka
 Stephen Russell, americký hlasový herec a dramatik
 Steven Jay Russell (* 1957), americký notorický podvodník známý svými útěky z vězení
 William Russell (* 1947), britský dramatik, textař a hudební skladatel
 William Howard Russell (1820–1907), irský novinářský fotograf

Externí odkazy